Flex oder FLEX steht für:

 Winkelschleifer; der Markenname Flex wird im Deutschen als Gattungsname verwendet
 Flex-Elektrowerkzeuge, als namensgebender Hersteller von Winkelschleifern
 Flex, Droge, siehe Methylendioxypyrovaleron
 Flex, Schulversuch zur Einführung der flexiblen Schuleingangsphase in einigen Bundesländern, siehe flexible Schuleingangsphase
 Flex, bei 3D-Druckern verbreitete Bezeichnung für thermoplastische Elastomere (TPE)
 Flex (Club), Nachtclub in Wien
 FLEX (Satellit), Abkürzung für Fluorescence Explorer, ein geplanter Erdbeobachtungssatellit
 Flex (Unternehmen), EMS-Unternehmen, Singapur
 Flex (Zeitschrift), Zeitschrift der American Media zum Thema Bodybuilding
 Flex Verkehrs-AG, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft
 FLEX, geschützte Markenbezeichnung der Flex Verkehrs-AG, später nur Flensburg-Express genannt
 Ford Flex, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 FLEX (Protokoll), ein von Motorola entwickeltes Funkrufprotokoll; gewisse Gemeinsamkeiten mit POCSAG
 Powerflex, eine Produktlinie für Brustmuskelimplantate der amerikanischen Firma Implantech.
 flexen, abgeleitet vom englischen Verb to flex bedeutet es umgangssprachlich meistens: angeben.

Software:
 Flex (Betriebssystem), in den 1970er Jahren ein Betriebssystem für Motorolas 6800 und 6809-Prozessoren
 flex, Open-Source-Implementierung des Programms Lex (Informatik)
 Apache Flex, eine Entwicklungsumgebung auf Basis der Adobe-Flash-Plattform

Personen:
 Flex (Sänger) (* 1980), Reggae- und Reggaeton-Sänger aus Panama
 Flex Alexander (Marc Alexander Knox; * 1970), US-amerikanischer Schauspieler und Stand-Up-Comedian
 Flex der Biegsame, bürgerlich Marco Ernst-Felix Zorzytzky, Musiker der Band In Extremo
 Funkmaster Flex (* 1968), US-amerikanischer DJ

 Armstrong Oko-Flex (* 2002), irischer Fußballspieler nigerianischer Herkunft
 Ronnie Flex (* 1992), niederländischer Sänger und Musikproduzent
 Rudolf Flex (1855–1918), deutscher Dichter
 Walter Flex (1887–1917), deutscher Schriftsteller

FLEx oder FlEx steht als Kürzel für:
 Femtosekunden-Lentikel-Extraktion, Verfahren der refraktiven Chirurgie
 Flip-Excision, ein Verfahren zur konditionalen Inaktivierung von Genen mit gekoppelter Reporter-Expression, siehe FlEx-Schalter

Siehe auch:
 FLEXlm, eine Lizenzmanagementsoftware

Abkürzung